Шко́ла № 90:

 Школа № 90 (Одесса)
 Школа № 90 (Москва)
Школа № 90 (Кулой)